Розумовський — прізвище.

Розумовські — графський (і князівський) рід козацького походження з Черніго-Сіверщини.

Представники роду:
 Розум Яків Романович (XVII ст.) — козак у війську гетьмана Дорошенка.
 Розум Григорій Якович (XVII ст. — † бл. 1730) реєстровий козак
 Розумовський Олексій Григорович (1709 — †1771) — російський генерал-фельдмаршал
 Розумовський Кирило Григорович (1728 — †1803) — останній гетьман України.
 Розумовський Олексій Кирилович (1748 — †1822)— державний діяч Російської імперії, граф.
 Розумовський Петро Кирилович (1751 —†1823) — військовий і державний діяч Російської імперії
 Розумовський Андрій Кирилович (1752 — †1836) — князь, дипломат, дійсний таємний радник 1-го класу Російської імперії
 Розумовський Лев Кирилович (1757—†1818) — дипломат, державний діяч Російської імперії.
 Розумовський Григорій Кирилович (1759—†1837) — український геолог, мінеролог, біолог.
 Розумовський Іван Кирилович (1761 —†1802) — граф, генерал-майор, командир Малоросійського гренадерського полку.
 Розумовська Софія Степанівна (1746—1803) (уроджена Ушакова) — графиня, фрейліна імператорського двору, метреса Павла І.

 Григорій Розумовський — прямий нащадок останнього гетьмана України Кирила Розумовського  — Григорій Розумовський — станом на початок ХХІ ст. живе у Відні.

Див. також 
Розум (прізвище)

Українські прізвища
Російське дворянство